Mettenheim kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Mettenheim, Alzey-Worms – kommun i Landkreis Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz, 
 Mettenheim, Oberbayern – kommun i Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern, Oberbayern,